Тейхмюллер, Густав (1832—1888) — немецкий философ-идеалист.
Тейхмюллер, Освальд (1913—1943) — немецкий математик.